Antonio Ferrandis (1921-2000), acteur espagnol ;
 Dylan Ferrandis (1994-), pilote de motocross français ;
Jean Ferrandis (?), flûtiste français ;
Marià Ferrandis i Agulló (1887-1924), journaliste et homme politique espagnol ;
Salvador Ferrandis (?-1954), journaliste et homme politique espagnol.